Jan Stobbe – kompozytor królewiecki
 Jan Mieczysław Stobbe – polski nauczyciel i działacz społeczny